Vendas Novas peut désigner :
Vendas Novas, ville et municipalité du Portugal, située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo, qui tire son nom de la ville et paroisse ci-dessous ;
Vendas Novas, paroisse civile du Portugal, qui a donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
Vendas Novas (également typographié « VendasNovas »), groupe musical français des années 2000.

Voir aussi 

Vendas Novas